

Страдзево — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Страдзево — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства